Exclusión mutua puede referirse a:

 la exclusión mutua, una condición por la cual dos especies les resulta imposible vivir juntas;
 los algoritmos de exclusión mutua (mutex), un conjunto de algoritmos informáticos utilizados para evitar el acceso simultáneo de recursos compartidos.